Федера́льное аге́нтство — разновидность федеральных органов исполнительной власти России. Основные функции — правоприменение, оказание государственных услуг, управление государственным имуществом. 

Статус федеральных агентств упорядочен в 2004 году в результате административной реформы.

Большинство федеральных агентств находятся в ведении соответствующих федеральных министерств, но некоторые напрямую подчиняются Президенту или Правительству .

Список федеральных агентств России 
(в соответствии со структурой федеральных органов исполнительной власти России, утверждённой указом Президента России от 21 января 2020 года № 21)

 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (подведомственно МИДу России)
 Федеральное архивное агентство (подчинена непосредственно Президенту России)
 Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации (подчинена непосредственно Президенту России)
 Управление делами Президента Российской Федерации (подчинена непосредственно Президенту России)
 Федеральное агентство водных ресурсов (подведомственно Минприроды России)
 Федеральное агентство лесного хозяйства (подведомственно Минприроды России)
 Федеральное агентство по недропользованию (подведомственно Минприроды России)
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (подведомственно Минпромторгу России)
 Федеральное агентство по рыболовству (подведомственно Минсельхозу России)
 Федеральное агентство воздушного транспорта (подведомственно Минтрансу России)
 Федеральное дорожное агентство (подведомственно Минтрансу России)
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта (подведомственно Минтрансу России)
 Федеральное агентство морского и речного транспорта (подведомственно Минтрансу России)
 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (подведомственно Минфину России)
 Федеральное агентство по государственным резервам (подчинено непосредственно Правительству России)
 Федеральное медико-биологическое агентство (подчинено непосредственно Правительству России)
 Федеральное агентство по делам молодежи (подчинено непосредственно Правительству России)
 Федеральное агентство по делам национальностей (подчинено непосредственно Правительству России)
 Федеральное агентство по туризму (подчинено непосредственно Правительству России) - упразднено.

Примечания

Ссылки 
 Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации на сайте Правительства РФ
 Федеральные агентства - список

Федеральные органы исполнительной власти России
Появились в 2004 году в России